Fagemo ist der Familienname folgender Personen:
 Linus Fagemo (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Samuel Fagemo (* 2000), schwedischer Eishockeyspieler